Pacyfikacja Miłosnej, Cechówki, Zorzy – zbrodnia wojenna popełniona przez niemiecki Wehrmacht podczas kampanii wrześniowej 1939 roku w powiecie mińskim koło Warszawy.

Podczas II wojny światowej i kampanii wrześniowej 15 września 1939 roku, w odwecie za zabicie żołnierza Wehrmachtu, Niemcy dokonali pacyfikacji Cechówki. Zamordowali ok. 100 osób (w tym 58  mieszkańców miejscowości). Ciała większości ofiar zostały spalone w podpalonych zabudowaniach.

Niemieccy żołnierze Wehrmachtu zamordowali też mieszkańców osady Zorza, Miłosnej i Długiej Szlacheckiej

Ciała zamordowanych ofiar pochowano na cmentarzu w Miłosnej.

Zobacz też 
 Okupacja niemiecka ziem polskich (1939–1945)
 Pacyfikacje wsi polskich podczas okupacji niemieckiej

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 76 rocznica pacyfikacji Mieszkańców Długiej Szlacheckiej, Cechówki i Miłosny, sulejowek.pl
 Historia miasta - Kalendarium. Zarys historyczny miasta, sulejowek.pl
 73 rocznica pacyfikacji mieszkańców Miłosnej, Cechówki i Długiej
 78. rocznica Pacyfikacji Mieszkańców Długiej Szlacheckiej, Miłosny i Cechówki, wirtualnysulejowek.pl, 16 września 2017
 , sulejowek.info

Miłosna, Cechówka, Zorza
Miłosna, Cechówka, Zorza
Powiat miński
Sulejówek
Miłosna, Cechówka, Zorza